Slivno je naselje u sastavu Općine Runovići, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 352 stanovnika.

Znamenitosti 
 crkva Presvetog Trojstva
 arheološko nalazište Greblje-Grebnik

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Runovići